Ráb může být:

geografické pojmy
 český název pro Győr – město v Maďarsku
 Ráb (Bernartice) – část obce Bernartice v okrese Písek

příjmení osob
 Josef Ráb (* 1948) – český a československý politik KSČ, za normalizace český ministr obchodu
 Petr Ráb (* 1951) – český vědec, ichthyolog
 Zdeňka Rábová (1936-2006) – česká programátorka a vysokoškolská pedagožka

podobné je
 Rab – ostrov a město v Chorvatsku